Сандовалес има више значења:

 Сандовалес, Сан Мигел де лос Сандовалес (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сандовалес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику